Первая лига 1956 () — 23-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 18 марта 1956 года и закончился 25 ноября 1956 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1956 на rsssf.com 

1956
Польша
Спорт в Польше в 1956 году